Le Matagot, ou Chat d'argent, est un animal diabolique du folklore de plusieurs régions françaises.
 Matagot est un éditeur de jeux de société français.